Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nuno Marques che ha battuto in finale Wayne Black 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Nuno Marques (Campione)
 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Tim Henman (quarti di finale)

 Albert Chang (semifinali)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Emanuel Couto (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1995